Denumirea de Slaveevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Slaveevo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Slaveevo, un sat în comuna Ivailovgrad, regiunea Haskovo.